Scutogona är ett släkte av mångfotingar. Scutogona ingår i familjen Chamaesomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Scutogona